Никита Сергеевич Клюкин () — российский хоккеист, нападающий. Играл за ярославский «Локомотив».

Биография 
Начал играть в хоккей в пять лет в родном Рыбинске. В 11 лет был приглашён тренироваться в школу ярославского «Локомотива». Первые тренеры — Евгений Подоляк и Борис Пушкарев. Играл за молодёжные клубы «Локомотив-89» (2002—2004), «Локомотив-2» (2005—2009), «Локо» (2009—2010). Выступал за сборные России U17, U18, U20.

С 2008 по 2011 года играл за «Локомотив».

Погиб на 22-м году жизни вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта.

Похоронен на Южном кладбище в  Ярославской области (могила на Аллее Славы).

Статистика

Достижения 
 Чемпион мира среди юниоров (2007)
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжных команд (2009)
 Серебряный призёр чемпионата КХЛ (2009)
 Бронзовый призёр (2011)

Хоккеисты России
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года
Игроки ХК «Локо»